Cartes steht für:

 Cartes (Kantabrien), Gemeinde in der spanischen Autonomen Region Kantabrien
 Cartes (Loir), Fluss in Frankreich
 Horacio Cartes (* 1956), paraguayischer Unternehmer und Politiker